Männerbrust steht für:
 Brust bzw. Brustkorb eines Mannes
 Gynäkomastie, die ein- oder doppelseitige Vergrößerung der Brustdrüse beim Mann